Томас (округ, Джорджія)
 Томас (округ, Канзас)
 Томас (округ, Небраска)